Moussac ist der Name zweier Gemeinden in Frankreich:

 Moussac (Gard)
 Moussac (Vienne)